Кубок Кремля 1995 в мужском одиночном разряде проводился в 6-й раз. В основной сетке было 32 участника, 2 из которых получили wildcard от организаторов, ещё четверо прошли через квалификацию, а один попал в основную сетку из квалификации как «лаки лузер».

Общая информация 
Первым сеяным был 21-летний россиянин Евгений Кафельников, ставший первым хозяином кортов, возглавившим посев на Кубке Кремля.

В турнире принимали участие 3 теннисиста, входившие в топ-20 мирового рейтинга на начало турнира — Евгений Кафельников (№ 6), хорват Горан Иванишевич (№ 10) и швейцарец Марк Россе (№ 15). 

Впервые победителем Кубка Кремля стал 28-летний немец Карл-Уве Штееб (№ 107 мирового рейтинга), обыгравший в финале 24-летнего чеха Даниэля Вацека (№ 35). До этого Штееб играл в финале Кубка Кремля в 1992 году, но уступил Марку Россе. Интересно, что в финале Штееб обыграл Вацека с точно таким же счётом, с каким сам Вацек в полуфинале одолел Кафельникова. Кроме того этот счёт — 7-6 3-6 7-6 — повторил счёт финала второго Кубка Кремля.

Прошлогодний победитель Александр Волков защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале Даниэлю Вацеку.

В основной сетке было 4 представителя России (и троих из них последовательно обыграл Даниэль Вацек), больше всего было американцев — 5. Всего в турнире приняли участие теннисисты из 17 стран, это стало рекордом за 6 турниров. 

Лишь один теннисист играл в основной сетке на всех 6 проведённых к тому моменту Кубках Кремля — Марк Россе. Более того, Марк был посеян на 5 из 6 Кубков Кремля (кроме 1991 года). На счету Марка кроме 2 побед (1992 и 1993) было 2 полуфинала и 1 четвертьфинал за 6 турниров. 

Пятый год подряд в турнире принимал участие другой швейцарец — Якоб Гласек. 5-й раз участвовали и 2 россиянина — Андрей Ольховский (пропустил только турнир 1991 года) и Александр Волков (не играл в 1992 году). Впервые за 6 турниров не участвовал Андрей Черкасов.

Посев 

  Евгений Кафельников (Полуфинал)
  Горан Иванишевич (Первый круг)
  Марк Россе ''(Полуфинал)
 —

<li>  Ян Симеринк (Первый круг)
<li>  Александр Волков (1/4 финала)
<li>  Ренцо Фурлан (Первый круг)
<li>  Байрон Блэк (1/4 финала)

Сетка турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка одиночного турнира на сайте АТП 
 Мировой рейтинг в одиночном разряде на начало турнира — 6 ноября 1995 

Кубок Кремля 1995